Damous peut faire référence à : 
 Wadih Damous (né en 1956), un homme politique brésilien.
 Damous (anciennement Dupleix pendant la colonisation française), une commune de la wilaya de Tipaza en Algérie.
 Daïra de Damous, une daïra d'Algérie
 Basilique de Damous El Karita, basilique chrétienne tunisienne en ruines.